Kidatemba kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kidatemba (vattendrag i Karuzi), 
 Kidatemba (periodiskt vattendrag), Cibitoke, 
 Kidatemba (vattendrag i Kayanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar